Алчолоа има више значења:

 Алчолоа (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алчолоа (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику